Le Eishockey Club Burgdorf est un club de hockey sur glace de Berthoud en Suisse. Il évolue en 1re ligue, quatrième échelon suisse.

Historique 
Le club est créé en 1959.

Palmarès 
 2ème ligue
 Champion en 1965-1966

Lien externe 
  Site officiel

Burgdorf